Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Mazza – rzymskokatolicki duchowny
 Gabriele Mazza – sanmaryński lekkoatleta
 Giampaolo Mazza – włoski działacz sportowy
 Marco Mazza – sanmaryński piłkarz
 Nicola Mazza – rzymskokatolicki duchowny
 Paolo Mazza (strona ujednoznaczniająca)
 Pier Filippo Mazza – sanmaryński piłkarz
Inne:
 Mazza (Damaszek) – dzielnica Damaszku